Francja:
 Ingersheim – miejscowość i gmina w regionie Alzacja, w departamencie Haut-Rhin

Niemcy:
 Ingersheim – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ludwigsburg
 Ingersheim an der Jagst – dzielnica Crailsheim